Щекотка — явление человеческого тела.
 Щекотка — персонаж Шоу Щекотки и Царапки — вымышленного шоу из мультсериала «Симпсоны».

Фильмы:
 «Щекотка» () — документальный фильм, 2016, Новая Зеландия, реж. Дэвид Ферриер, Дилан Рив.
 «Щекотка» () — кинофильм, 2018, Франция, реж. Андреа Бескон, Эрик Метайе.